Awatere bezeichnet als:

 Awatere River (Gisborne) einen Fluss in der Region Gisborne auf der Nordinsel von Neuseeland
 Awatere River (Marlborough) einen Fluss in der Region Marlborough auf der Südinsel von Neuseeland
 Awatere (Neuseeland) einen Ort in Neuseeland

 Donna Awatere Huata (* 1949), eine neuseeländische Parlamentsabgeordnete, Māori-Aktivistin und Betrügerin